Donje Novo Selo (Bujanovac), een plaats in de Servische gemeente Bujanovac
 Donje Novo Selo (Đakovica), een plaats in de Kosovaarse gemeente Đakovica
 Donje Novo Selo (Nijemci), een plaats in de Kroatische gemeente Nijemci